Hanna Öberg (biatleet), Zweeds biatlete
 Hanna Öberg (youtuber), Zweeds youtuber